Текутьев — русская фамилия.

 Текутьев, Алексей Григорьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 1065 (550); 26 октября 1794.
 Текутьев, Андрей Иванович (1839—1916) — русский купец, меценат.
 Текутьев, Николай Григорьевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1520; 26 ноября 1803.
 Текутьев, Павел Дмитриевич — Георгиевский кавалер; полковник; 7 февраля 1917.
 Текутьев, Тимофей Петрович (ок. 1714—1779) — российский государственный деятель, смоленский губернатор.

См. также 
 Текутьевы
 Памятник Текутьеву
 Текутьевский бульвар
 Текутьевское кладбище